Црква Светог Петра може да се односи на:

Види још 
 Црква Светих апостола Петра и Павла